Амин Хамраевич Таджиев (узб. Amin Xamraevich Tojiev) — каракалпакский государственный деятель. С июля 1989 по январь 1992 года председатель Совета Министров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Биография 
Амин Хамраевич 23 марта 1983 года был назначен Министром сельского хозяйства.

С июля 1989 по январь 1992 года являлся председателем Совета Министров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республикой.

На 10-й сессии Жокаргы Кенгеса (Верховного Совета) Республики Каракалпакстан был освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу».

С 6 апреля 2006 года Начальник управления лесного хозяйства Министерство сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, член координационного комитета.

Амин Таджиев участвовал в первом заседаний Координационного Комитета по реализаций проекта «Сохранение тугайных лесов и укрепление системы охраняемых территорий в дельте реки Амударья на территории Каракалпакстана».

Семья 
Сын - Таджиев Эркин Аминович, с  22 июля 2022 года прокурор Республике Каракалпакистан. (до этого Прокурор Кашкадаинской области)

Награды 
 Орден «Эл-юрт ҳурмати» (28.08.2020)

Примечания